Rudna nevű települések:

 Rudna, falu Romániában, Temes megyében
 Rozsnyórudna, felvidéki falu